Рудкинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Хохольском районе Воронежской области.

Административным центром было село Рудкино.

В состав поселения также входило село Ивановка

География 
Село Рудкино расположено на берегу реки Дон. По нему проходит трасса Воронеж  — Острогожск.

История 
Законом Воронежской области от 13 апреля 2015 года № 40-ОЗ, Гремяченское и Рудкинское сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Гремяченское сельское поселение с административным центром в селе Гремячье.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Хохольского района
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые сельские поселения Воронежской области